Sakurai se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Kazuhiko Sakurai
 Kyuichi Sakurai